Анди Мъри защитава титлата си.

Поставени тенисисти

Схема

Финална фаза

Горна половина

Долна половина 

ATP Световен Тур 2013
Бризбън Интернешънъл